Калеруэга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 47 км². Население — 491 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Покровителем города считается святой Себастиян.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Noticias de Caleruega
 Página oficial de Caleruega 

Муниципалитеты Бургоса